Onești se poate referi la:

 Localități din România
 Onești, municipiu din județul Bacău;
 Onești, sat în județul Iași;
 Localități din Republica Moldova
 Onești, localitate centru de comună din raionul Hîncești;
 Onești, localitate centru de comună din raionul Strășeni;
 Onești, sat în componența comunei Zăbriceni din raionul Edineț.

Vezi și 
 Oncești (dezambiguizare)

Localități omonime din Republica Moldova